Poeae — триба трав'янистих рослин родини тонконогові (Poaceae), яка налічує приблизно 2800 видів у 118 родах і 19 підтрибах.

Роди

Джерела 
 
 

Тонконогові
 
Триби рослин